Il doppio del torneo di tennis Fergana Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Dirk Stegmann che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Denis Golovanov /  Vadim Kucenko (primo turno)
 Tuomas Ketola /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

 Gilles Elseneer /  Dejan Petrović (semifinali)
 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2002